Parsifal (opera); de naam van de laatste opera van Richard Wagner.
 Parzival; de naam van een van de ridders van de legendarische Koning Arthur.
 Hunting Aircraft; maker van vliegtuigen met de naam Percival.
 Luk Perceval; de Belgische toneelregisseur.
 John Thomas Perceval; de schrijver over krankzinnigheid